Джей Хойлэнд Арнетт (, род. 19 декабря 1938 года) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Выпускник Техасского университета в Остине, Арнетт был членом сборной США по баскетболу на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме, где он завоевал золотую медаль. В 1960 году он был выбран на драфте НБА клубом «Цинциннати Роялз» во втором раунде под общим 9 номером. За клуб он выступал с 1963 по 1965 год, в среднем за игру набирая по 3.7 очка.

В 2010 году олимпийская команда США 1960 года была введена в баскетбольный Зал славы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений
 Olympians' Almanza and Arnette look back at a century of Horns hoops at TexasSports.com

Родившиеся в Остине (Техас)
Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Цинциннати Роялз»